Pąk – zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów

Osoby o tym nazwisku:
 Paweł Pąk – polski wojskowy
 Stanisław Pąk – polski aktor